Кањитас де Фелипе Пескадор има више значења:

 Општина Кањитас де Фелипе Пескадор (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Кањитас де Фелипе Пескадор (Кањитас де Фелипе Пескадор, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику